Nikitino () ist ein russischer Ortsname:
 Nikitino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Bawien, 1938–1946 Bauden, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Nikitino (Orjol), Siedlung im Rajon Nowoderewenkowskoje, Oblast Orjol
 Nikitino (Iwdel), Siedlung in der Oblast Swerdlowsk